De plaats Westhoek telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister (soms toegerekend aan Sint Jacobiparochie). Hieronder een overzicht.

|}

Westhoek